Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Ken Rosewall 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (campione)
 Ken Rosewall (finale)
 Tom Okker (semifinali)
 Cliff Drysdale (primo turno)
 Arthur Ashe (secondo turno)
 Bob Lutz (secondo turno)

 Marty Riessen (secondo turno)
 Charlie Pasarell (secondo turno)
 John Newcombe (quarti di finale)
 Roy Emerson (primo turno)
 John Alexander (quarti di finale)
 Roger Taylor (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Open 1972